Miejscowości w USA:
 Winn – w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Gminy w USA:
 Winn (ang. Winn Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Parafie w USA:
 parafia Winn (ang. Winn Parish) – w stanie Luizjana